Pierre-Charles Hordelalay (né le  à Saint-Germain-en-Laye) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il débute dans la Ligue Magnus avec les Gothiques d'Amiens. La saison suivante, il se joint aux Bisons de Neuilly-sur-Marne. Il est membre de l'équipe des Diables Rouges de Briançon qui s'incline en finale de la Coupe de la Ligue 2011 contre les Brûleurs de Loups de Grenoble 4-3 en prolongations.

Carrière internationale
Il a représenté l'Équipe de France en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 22|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Ligue Magnus || 19|| 2|| 4|| 6|| 2|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2 
|-
| 2009-2010 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Ligue Magnus || 26|| 9|| 9|| 18|| 62|| 5|| 2|| 0|| 2|| 16
|-
| 2009-2010 || Élans de Champigny || Division 2 || 1|| 3|| 1|| 4|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 ||Diables Rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 2|| 7|| 9|| 14|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2011-2012 || Phénix de Reims || Division 1 || 26|| 12|| 15|| 27|| 28|| 5|| 3|| 2|| 5|| 30
|-
| 2012-2013 || Phénix de Reims || Division 1 || 25|| 19|| 16|| 35|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus || 25 || 3 || 7 || 10 || 22 || 2 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 24 || 3 || 6 || 9 || 28 || 17 || 5 || 7 || 12 || 4
|-
| 2015-2016 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 26 || 7 || 11 || 18 || 18 || 12 || 4 || 3 || 7 || 12
|-
| 2016-2017 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 38 || 13 || 15 || 28 || 47 || 4 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2017-2018 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 41||9||16||25||90||14||1||5||6||4
|-
| 2018-2019 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 26|| 15|| 12|| 27|| 22|| 11|| 6|| 5|| 11|| 10 
|-
| 2019-2020 || Jokers de Cergy-Pontoise || Division 1 || 25|| 25|| 26|| 51|| 24|| 4|| 1|| 0|| 1|| 14 
|-
| 2020-2021 || Jokers de Cergy-Pontoise || Ligue Magnus || 22 || 9 || 9 || 18 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Jokers de Cergy-Pontoise || Ligue Magnus || 44 || 26 || 33 || 59 || 32 || 11 || 5 || 8 || 13 || 32

Au niveau international

|2006||France 18 ans ||CM 18 ans D1|| 5|| 3|| 4|| 7|| 6

Références

Naissance en janvier 1989
Naissance à Saint-Germain-en-Laye
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Reims Champagne hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise